RN 45 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 45, Frankreich
 Route nationale 45 (Madagaskar)
 Ruta 45 (Chile)